66 Butyrski Pułk Piechoty Generała Dochturowa () – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 29 listopada 1796 za panowania Pawła I.

Dyslokacja w 1914: Zamość ().

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 19 Korpus Armijny (19 АК, 19 армейский корпус), Brześć Litewski
 17 Dywizja Piechoty (17-я пехотная дивизия), Chełm
 1 Brygada Piechoty, Chełm
 66 Butyrski Pułk Piechoty (66-й Бутырский пехотный полк), Zamość (Замостье)

Zobacz też 
 Twierdza Zamość
 Jakub Bohusz-Szyszko
 Roman Łągwa
 Koszary w Zamościu

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?form_type_id=7&id=697 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Zamościu